Mikołaj Leśniowski (zm. 1469) – biskup kamieniecki
 Mikołaj Gołąbek Leśniowski (zm. 1563) – chorąży halicki, sędzia ziemski lwowski
 Mikołaj Leśniowski (zm. 1634) – kasztelan czechowski, stolnik sanocki